

Patronyme 

 François Mercurio (1930-2010), joueur français de football ;
 Gaetano Mercurio (ca. 1730-1790), peintre italien ;
 Giovanni Andrea Mercurio (1518-1561), cardinal italien ;
 Paul Mercurio (1963-), acteur australien ;
 Stéphane Mercurio, réalisatrice française
 Jean-François Mercurio, militant sourd pour l'éducation bilingue.

Presse écrite 
 El Mercurio, journal conservateur chilien ;
 El Mercurio de Valparaíso, journal chilien.

Toponyme 

 Castellare-di-Mercurio, commune française du département de la Haute-Corse ;
 Santa-Lucia-di-Mercurio, commune française du département de la Haute-Corse.